Grand Ridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Grand Ridge (Florida)
Grand Ridge (Illinois)